Cantuarias ist der Familienname folgender Personen:

 José Francisco Miró Quesada Cantuarias (1918–2019), peruanischer Philosoph, Journalist und Politiker
 Oscar Rolando Cantuarias Pastor (1931–2011), peruanischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Piura